Quartz bezeichnet:
 ein Mineral der Zusammensetzung SiO2, siehe Quarz
 Peugeot Quartz, ein Konzeptfahrzeug von Peugeot
 einen Schwingungserzeuger für elektronische Schaltungen auf der Grundlage eines Quarzkristalls, siehe Schwingquarz
 Quartz (macOS), eine Komponente des Apple-Betriebssystems Mac OS X
 Quartz (Framework), ein Open Source Job Scheduling System von OpenSymphony
 Quartz, die Preistrophäe bei der Verleihung des Schweizer Filmpreises
 Quartz (Band), eine britische NWOBHM-Band
 Quartz (Duo), ein Produzenten-Duo, spezialisiert auf elektronische Musik
 Quartz (Website), ein Onlineportal von Atlantic Media

Siehe auch:

 Piaggio Quartz
 Quartz Composer, eine knotenbasierende Programmierumgebung für visuelle Programmierung; seit Mac OS X v10.4 „Tiger“ das Standardtool für Verarbeitung und Darstellung von Information
 Quartz Compositor, das System zur Darstellung der Benutzeroberfläche (Fenstersystem) in Mac OS X
 Quartz Hill, eine US-amerikanische Stadt in Kalifornien im Los Angeles County
 Quartz Hills, Gebirge im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Quartz Pebble Hill, Hügel im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Quartzsite, eine Stadt im Westen von Arizona
 Quarzuhr